Tinogasta kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Tinogasta, kommun, Catamarca, 
 Tinogasta (kommunhuvudort i Argentina), Catamarca, 

Robotskapade Argentinaförgreningar